SKA Nowosybirsk (piłka nożna) – rosyjski klub piłkarski
 SKA Nowosybirsk (hokej na lodzie) – rosyjski klub hokejowy
 SKA Nowosybirsk (koszykówka) – rosyjski klub koszykarski